«Муштра» () — художественный фильм. Существуют варианты русского перевода — «Дисбат» и «Гауптвахта». Дебют Мартина Шина в качестве режиссёра. Премьера в кинотеатрах Великобритании состоялась 23 ноября 1990 года, в США — в январе 1991-го. В основе сюжета — роман Гордона Уивера «Марш идущих не в ногу» ().

Сюжет 
Западная Германия времён «Холодной войны». Молодой и пылкий американский солдат — Фрэнклин Бин — учиняет дебош в баре, узнав о смерти своего отца, и по приговору военного трибунала попадает на 90 дней в специальное исправительное заведение (нечто среднее между тюрьмой и штрафбатом). Тут ему предстоят два суровых испытания. Первое — в лице командира, садиста-задиры, сержанта Маккини. Второе ему устраивают остальные его «товарищи по несчастью» — чернокожие заключённые, подвергающие его жёсткой проверке.

Интересные факты 
 В качестве строевой песни исполняется «Chain Gang» Сэма Кука.

В ролях 
 Чарли Шин — рядовой Фрэнклин Бин
 Лоренс Фишберн — рядовой Рузвельт Стокс
 Мартин Шин — старший сержант Олтис Маккини

Ссылки 
 
 

Фильмы-драмы США
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1990 года